Милица Полићевић (Београд, 13. мај 1926) филмска је и ТВ монтажерка.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1957. || Потражи Ванду Кос || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1960. || Љубав и мода || монтажер и глумац
|-
| 1960. || Заједнички стан || монтажер
|-
| 1962. || Звиждук у осам || 
|-
| 1967. || Парничари || 
|-
| 1968. || Двоглед || 
|-
| 1969. || Умукли дефови || 
|-
| 1969. || Култура је човек || 
|-
| 1969. || Обично вече || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Недеља у предграђу || 
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља || 
|-
| 1972. || Светлост из друге куће || 
|-
| 1972. || Роман са контрабасом || 
|-
| 1973. || Павиљон број 6 || 
|-
| 1973. || Самоћа || 
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата || 
|-
| 1974. || Дрвени сандук Томаса Вулфа || 
|-
| 1974. || Једног лепог, лепог дана ||
|-
| 1975. || Крај недеље || 
|-
| 1976. || У бањи једног дана || 
|-
| 1977. || Кућна терапија || 
|-
| 1978. || Павиљон 6 ||
|-
| 1979. || Гершла || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1982. || Драгољуб и Богдан || 
|-
| 1986. || Отац и син || 
|-
| 1987. || Живот у гробљанској || 
|-
| 1989. || Силе у ваздуху || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1926.
Београђани на филму
Српски монтажери
Југословенски монтажери